Nagroda "Gwiazda" lub Najlepszy piłkarz roku krajów bałtyckich i Wspólnoty Niepodległych Państw – coroczny plebiscyt piłkarski dla najlepszego piłkarza byłego ZSRR. Zwycięzcę wyłania się przez głosowanie wydań sportowych oraz stacji radiowych i telewizyjnych państw byłego ZSRR. Każde wydanie lub stacja przedstawia swoją piątkę najlepszych piłkarzy. Za pierwsze miejsce piłkarz otrzymuje pięć punktów, za drugie — cztery, za trzecie — trzy, za czwarte — dwa i za piąte — jeden punkt. Zwycięzcami zostają pierwsze pięciu piłkarzy, którzy zdobyli najwięcej punktów. Plebiscyt organizuje gazeta Sport-Ekspres od 2004 r.

Zwycięzcy

Zobacz też 
 Piłkarz roku w ZSRR
 Piłkarz roku w Rosji - wersja magazynu "Futbol".

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Sport-Ekspres 

Piłkarskie nagrody i plebiscyty